Маршал Королевских ВВС () — высшее воинское звание (чин) в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Соответствует званию «Фельдмаршал» в Британской Армии, званию «Адмирал флота» в Королевском ВМФ и званию «Генерал-капитан» в Королевской морской пехоте.

Присваивается в военное время, а также может быть по усмотрению монарха присвоено членам Британской королевской семьи и высшим офицерам военно-воздушных сил в мирное время (в общем случае высшим званием, которое может быть присвоено офицерам ВВС в мирное время, является Главный маршал авиации (Air Chief Marshal)). До 1990-х годов присваивалось в мирное время высшим офицерам ВВС при назначении на должность начальника штаба обороны (Chief of the Defence Staff) или при отставке с должности начальника штаба ВВС (Chief of the Air Staff) (присвоение звания Marshal of the Royal Air Force обычно происходило в последний день пребывания в должности начальника штаба ВВС).

Является «5-тизвездочным» званием (по применяемой в НАТО кодировке — OF-10). Соответствует званию фельдмаршала в Британской армии и адмирала флота в Королевских военно-морских силах и, таким образом, является «чисто маршальским» званием, в отличие от других маршальских званий в ВВС Великобритании и многих других стран (Вице-маршал авиации, Маршал авиации, Главный маршал авиации).

Звание маршала Королевских ВВС было введено в 1919 году и впервые присвоено в 1927 году сэру Хью Тренчарду. В общей сложности звание присваивалось 27 раз, в том числе 22 раза высшим офицерам военно-воздушных сил и 5 раз представителям британской королевской семьи. Кроме того, король Великобритании Георг V не имел данного звания, но как глава Королевских ВВС (Chief of the Royal Air Force) иногда носил форму и знаки различия маршала Королевских ВВС.

Из 22 высших офицеров ВВС, которым было присвоено это звание, только Уильям Шолто Дуглас (William Sholto Douglas, 1st Baron Douglas of Kirtleside) и сэр Артур Траверс Харрис (Sir Arthur Harris) не занимали должность начальника штаба ВВС.

Галерея

Маршалы Королевских ВВС

См. также 
 Генерал ВВС (США)

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Военно-воздушные звания
Воинские звания Вооружённых сил Великобритании
Списки военных деятелей